

Geografia
 Paulin – comune della Dordogna (Aquitania, Francia)

Musica 
 Paulin – album di Flavio Paulin del 1979

Onomastica
 Paulin – variante in diverse lingue del nome proprio di persona Paolino

Persone
 Emil Paulin – calciatore cecoslovacco
 Flavio Paulin – cantante, musicista, compositore, bassista italiano
 Viveca Paulin – attrice svedese
 Paulin - pseudonimo del cantante italiano Paolo Penco